Терноватка — название населённых пунктов на Украине:

 Терноватка — село в Криворожском районе Днепропетровской области.
 Терноватка — село в Софиевском районе Днепропетровской области.
 Терноватка — село в Сахновщинском районе Харьковской области.